Il singolare del torneo di tennis Verizon Tennis Challenge 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andrej Česnokov che ha battuto in finale Miloslav Mečíř 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Mats Wilander (secondo turno)
 Miloslav Mečíř (finale)
 Jimmy Connors (primo turno)
 Boris Becker (secondo turno)

 Andrés Gómez (secondo turno)
 Martín Jaite (quarti di finale)
 Joakim Nyström (primo turno)
 Andre Agassi (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Verizon Tennis Challenge 1988